Salt város Spanyolországban
SALT–1 és SALT–2 (angolul Strategic Arms Limitation Talks), tárgyalások a hadászati fegyverek korlátozásáról
Southern African Large Telescope, csillagvizsgáló Dél-Afrikában